Мухаммед-бек Джеваншир (; род.1762 г. - ум. 1797 г.) — азербайджанский военный и общественный деятель.

Биография 
Мухаммед-бек родился в Шуше в знатной Карабахской семье, происходившей из рода Джаванширов. Его отец Мехр Али-хан был правителем Карабахского ханства (1763).

В 1797 году с ещё большей армией, Ага-Мухаммед шах Каджар совершает второй поход на Кавказ. Узнав о том, что шахские войска перешли реку Аракс, Ибрагим-Халил бежал в Балакен.

Ввиду столь грозного послания и отсутствия Ибрагимхалил-хана, среди защитников крепости наметился раскол и образовались две враждующие между собой группировки. Одна - проиранская, объявила хана трусом и предлагала сдать крепость. Эту группировку возглавлял Мухаммед-бек, сын Мехрали-бека, соперника и младшего брата Ибрагимхалил-хана, который заявил о своих притязаниях на Гарабагский трон, открыто выступив против дяди и объявив себя сторонником иранского правителя Ага Мухаммед-шаха. Другая группировка защищала Ибрагимхалил-хана, считая, что он направился в Дагестан за подкреплением, а потому следует продолжить оборону Шуши, дожидаясь возвращения хана с войском.

После его гибели власть в Карабахе захватил Мухаммед-бек Джаваншир, сын Мехр Али-хана. В народе его за большую силу называли "Батман гылындж" ("Пудовый меч").

Видный азербайджанский историк А.А. Гусейнзаде специально останавливаясь на этом важном политическом событии , пишет:
«При осаде Шуши Каджарами в 1795 году Мухаммед-бека не было в рядах защитников. Вместе со своим братом Асадулла-беком, с семьей и приверженцами он находился в укреплении в 40 км от города. Здесь он был захвачен Ага Мухаммед-шахом, который, судя по дальнейшим событиям,
сумел склонить его на свою сторону, обещав, в случае победы, Карабахский трон». При этом шах указал Мухаммед-беку единственный способ захвата власти - формирование оппозиции против Ибрагимхалил-хана. Поэтому, когда Ага Мухаммед-шах вторгся в Карабах, Мухаммед-бек и его сторонники активизировались, решили схватить хана и выдать шаху.

Однако, намерение заговорщиков не удалось, так как Ибрагимхалил-хан после успешной вылазки против вражеской артиллерии не смог вернуться в Шушу и ушел в Дагестан. Воспользовавшись ситуацией, глава проиранской группировки Мухаммед-бек сообщил Ага Мухаммед-шаху, что
«мы Ибрагимхалил-хана сочли врагом вашего государства и хотели арестовать, но он вместе с семьей бежал из Шуши в Дагестан. Просьба о том, чтобы его величество шахиншах поторопился к нам и взял город Шушу».

После убийства Ага Мухаммед-шаха находившийся на Карабахском троне Мухаммед-бек расправился со сторонниками Ибрагимхалил-хана. По его приказу, были также убиты везир Вагиф и его сын.
Однако, узурпатор продержался недолго. Через несколько месяцев, в связи с возвращением Ибрагимхалил-хана, он бежал из Карабаха и укрылся в Шеки, где был схвачен Мухаммедгасан-ханом Шекинским и выдан Мустафа-хану Шемахинскому, который казнил его, отомстив за убийство
Мухаммед-беком своего отца.

Генеалогическое древо Джеванширов

Примечания

Ссылки 
 Анвар Чингизоглы. Джеванширский род: Сариджалинцы, Баку, "Мутарджим", 2015, 352 с. ISBN 978-9952-28-215-3

См. также 
 Карабахское ханство
 Ибрагим Халил-хан
 Вагиф, Молла Панах
 Агабеим-ага
 Ахмед-бек Джаваншир

Азербайджанская аристократия
Карабахское ханство
Джеванширы